Чиса () — небольшой городок в лене Эстергётланд, административный центр коммуны Чинда.

Население 3697 жителей (2005).

В городе родились актриса Карин Ингер Моника Нильссон, известная по роли Пеппи Длинныйчулок в одноимённом сериале, и победитель турнира «Самый сильный человек мира» 1998 года Магнус Самуэльссон.

Примечания 

Города Швеции